Metastoma är ett släkte av snäckor. Metastoma ingår i familjen Urocoptidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Landlungsnäckor
Metastoma